A 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság B csoportjának mérkőzéseit 2008. június 8-átől 16-áig játszották. Hat csoportmérkőzést játszottak két osztrák városban, a fővárosában Bécsben és Klagenfurtban. A csoportban található a társházigazda Ausztria, a csoport többi tagja Horvátország, Lengyelország és Németország. Ausztria és Lengyelország először találkozott egymással Európa-bajnokságon.

A csoportból először Horvátország jutott tovább, veretlenül, a megszerezhető összes ponttal, mögöttük Németország végzett a második helyen. A mérkőzéseken összesen 10 gól esett.
Az Ausztria-Németország mérkőzésen Mejuto González játékvezető mindkét szövetségi kapitányt kiállította a 41. percben.

Végeredmény

Ausztria–Horvátország

Németország–Lengyelország

Horvátország–Németország

Ausztria–Lengyelország

Lengyelország–Horvátország

Ausztria–Németország

D-Bcsoport